Уильям Уоллес Бёрнс () (3 сентября 1825 — 19 апреля 1892) — американский кадровый военный, выпускник Вест-Пойнта, участник Мексиканской войны и Индейских войн, генерал армии Союза в годы гражданской войны. Проявил себя в основном в начале войны, во время Кампании на полуострове.

Ранние годы 
Бёрнс родился в огайском Кошоктоне, в семье будущего конгрессмена Джозефа Бёрнса (1800–1875) и Мэри-Энн Хей (урождённой Джонстон 1818–1892). В 1842 году он окончил военную академию Вест-Пойнт и окончил её 28-м по успеваемости в выпуске 1847 года, проучившись на год дольше обычного из-за плохого английского. Его определили в 3-й пехотный полк во временном звании второго лейтенанта. Бёрнс принял участие в войне с Мексикой в 1847 году, но служил на рекрутской службе. 8 сентября 1847 года он получил постоянное звание второго лейтенанта.

В 1848 году Бёрнс служил в гарнизоне Ист-Паскагулы (Миссисипи), затем находился на фронтире в форте Смит в Арканзасе (1849 — 1850), служил в форте Гибсон (1850 — 1851), и 12 августа 1850 года получил звание первого лейтенанта 5-го пехотного полка. В 1851 году участвовал в марше к Фантом-Хилл в Техасе, служил в форте Фантом-Хилл на реке Бразос (1851 — 1854), в Сан-Антонио (1854), и снова на рекрутской службе с 1854 по 1856 год. 1 ноября 1856 года он стал квартирмейстером 5-го пехотного полка (по 1 ноября 1858 года). В 1856 — 1857 годах участвовал в войнах с Семинолами. Участвовал в Ютской войне. 3 ноября 1858 года получил звание капитана и служил в штабе в отделе снабжения. С 1858 по 1861 год служил снабженцем (Commissary duty) в фортах Смит, Вашита, Арбакл и Кобб.

Гражданская война 
Когда началась Гражданская война, Бёрнс вернулся в Огайо и 24 марта 1861 года стал главным снабженцем Огайского департамента. 3 августа 1861 года он получил звание майора. Он служил снабженцем до 30 октября, за это время приняв участие в Западновирджинской кампании генерала Макклеллана. 28 сентября 1861 года он стал бригадным генералом Добровольческой армии США. С ноября по март он служил в долине Шенандоа и при военном трибунале, а 21 октября, когда полковник  погиб в сражении при Боллс-Блафф, Бёрнс принял командование его бригадой. Она состояла из 4-х пенсильванских полков и была известна как Филадельфийская бригада:
 69-й Пенсильванский пехотный полк, полковник Джошуа Оуэн
 71-й Пенсильванский пехотный полк, полковник 
 72-й Пенсильванский пехотный полк, полковник 
 106-й Пенсильванский пехотный полк, полковник Тернер Морхед
В марте, когда были сформированы корпуса Потомакской армии, бригада Бёрнса повала в дивизию Джона Седжвика (во II корпусе Потомакской армии).

Послевоенная деятельность

Примечания

Литература

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1847
 William Wallace Burns 

Выпускники Военной академии США
Генералы армии Союза